Collection – druga składanka zespołu Flash and the Pan, zawierająca piosenki z ich poprzednich albumów.

Lista utworów 

Albumy Flash and the Pan
Albumy muzyczne wydane w roku 1990
Albumy Epic Records
Albumy kompilacyjne
Albumy muzyczne wydane w roku 1994